Фалько Кирстен (; 3 января 1964 года, Дрезден, ГДР) — фигурист из ГДР, пятикратный чемпион ГДР 1983—1987 годов, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (1980) в мужском одиночном катании. Участник Олимпиады 1984 года.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 
 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года